Сергей Петрович Смелов (1894—1972) — советский учёный-луговод, доктор биологических наук, лауреат Сталинской премии.

Один из первых и ближайших учеников академика В. Вильямса. С 1922 года работал в Государственном луговом институте (в последующем — ВНИИ кормов имени В.Вильямса): научный сотрудник, начальник отдела лугов и пастбищ, зав. лабораторией.

В 1920—1930-е годы был руководителем многолетних экспедиций ГЛИ по изучению лугов различных районов СССР. С 1936 года посвятил свою деятельность изучению биологии луговых злаков.
Автор капитальной монографии «Биологические основы луговодства».

Одновременно с работой в НИИ преподавал в ТСХА.
Профессор, доктор биологических наук.

Сочинения: Смелов, Сергей Петрович. Теоретические основы луговодства [Текст] / С. П. Смелов. — Москва : Колос, 1966. — 367 с. : ил. ; 22 см.

Лауреат Сталинской премии 1947 года. Деньги перечислил Качалкинской семилетней школе при Институте кормов для приобретения учебных и наглядных пособий.

Источники 
 Смелов Сергей Петрович. Ботан. 1894—1972. Некр. — БЖ, 1974, т. 59, No 4, с. 615
 http://www.lobnya.ru/content/view/4037/529/